Atàlida (en grec antic Δυναστεία των Ατταλιδών) és el nom donat a la dinastia reial de Pèrgam. Després de la mort de Lisímac de Tràcia, que era un dels generals i successors d'Alexandre el Gran, un dels seus oficials, Filèter, va prendre el poder a la ciutat l'any 282 aC. Els seus descendents, els atàlides, van governar la ciutat a la que van convertir en un regne. Àtal I, que va donar nom a la dinastia, es va proclamar rei el 230 aC, després de les seves victòries sobre els gàlates. Els atàlides van regnar a Pèrgam fins que Àtal III va llegar el regne a la República Romana el 133 aC.

Es va distingir per la seva riquesa. Tres reis de Pèrgam van portar el nom d'Àtal:

 Àtal I Sòter
 Àtal II Filadelf
 Àtal III Filomètor Evergetes

Genealogia

Referències 

Dinasties de l'antiga Grècia